ASB Classic 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2013 является 28-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — с 31 декабря 2012 по 5 января 2013 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Агнешка Радваньская выигрывает 1й титул в сезоне и 11й за карьеру в туре ассоциации.
 Янина Викмайер уступает 1й финал в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Кара Блэк выигрывает 1й титул в сезоне и 55й за карьеру туре ассоциации.
 Анастасия Родионова выигрывает 1й титул в сезоне и 5й за карьеру туре ассоциации.

См. также 
 ASB Classic

 WTA Тур 2013

 Международные турниры WTA

 Heineken Open 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Новая Зеландия
Теннис
Декабрь 2012 года
Январь 2013 года
2013